USI steht für:

 USI Group Holdings, Schweizer Immobiliengesellschaft
 Unione Sindacale Italiana, Dachverband der italienischen Syndikalisten
 Università della Svizzera italiana, staatliche Universität in Lugano
 Universität Siegen
 Universitäts-Sportinstitut, siehe Unisport Austria
 University of Southern Indiana, staatliche Universität in Evansville
 Flugplatz Mabaruma, Guyana (IATA-Code)

USI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Hochtaunuskreis (für Usingen)

usi steht für:
 Usui (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Kokborok, sinotibetische Sprache in Indien und Bangladesch

Abkürzung